Dabajuro es una ciudad situada a 126 km al oeste de Coro, capital del municipio homónimo del estado Falcón, Venezuela. Posee el mayor movimiento comercial del occidente falconiano.

Historia 
Sus orígenes se pierden en la historia. Se cree que su nombre se debe a algún jefe caquetío del lugar. En el período colonial fue una encomienda, por lo que se le conoció como un pueblo de indios. En su suelo se libró el 7 de junio de 1823 una batalla entre ejércitos realistas comandados por el español Francisco Morales y tropas republicanas lideradas por Carlos Soublette. 

Posee una población de 30.042 habitantes, su crecimiento poblacional y comercial se debe a su situación geográfica, ya que la pequeña ciudad está situada entre Coro y Maracaibo. Su privilegiada ubicación a un costado de la carretera Falcón-Zulia la convierte en un centro de acopio para el comercio de productos agrícolas y pecuarios.

Festividades y eventos 
 13 de junio: Día de San Antonio de Padua
 24 se septiembre: Feria agroindustrial, artesanal y turística

Véase también 
 Falcón
 Municipio Dabajuro

Referencias 

Localidades del estado Falcón